Бель:

Топоним

Белоруссия 
 Бель — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Бель — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Бель — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Бель — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Бель — разъезд в Кордайском районе Жамбылской области.

Россия 
 Бель — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Бель — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Бель — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Бель — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Бель — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Бель — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Бель — река в России, протекает в Республике Мордовия и в Пензенской области.

Фамилия 
 Бель, Жан-Пьер (род. 1951) — французский политик, член Социалистической партии.
 Бель, Жером (род. 1964) — французский танцовщик и хореограф, один из лидеров движения не-танца.
 Бель, Матьяш (1684—1749) — венгерский и словацкий историк, географ и лингвист.
 Бель, Фредерик (род. 1975) — французская актриса.

См. также 
 Бель-1
 Бель-2
 Бель Пезе
 Бели
 Белила
 Белль
 Бель-Агач
 Аличе-Бель-Колле

Примечания